Alfredo Molano Bravo (1944-2019), sociologue, journaliste et écrivain colombien
 Diego Molano Vega (né en 1967), homme politique colombien
 Sebastián Molano (né en 1994), coureur cycliste colombien